El término Observatorio Astronómico Nacional puede referirse:

al Observatorio Astronómico Nacional de Colombia
al Observatorio Astronómico Nacional de España
al Observatorio Astronómico Nacional de Chile, dependiente de la Universidad de Chile.
al Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, en el estado de Puebla, México.
al Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, en el estado de Baja California, México.
al Observatorio Astronómico Nacional de Japón
al Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Hato